Sergio Muñoz puede referirse a:
 Sergio Muñoz Gajardo (1957-), juez chileno.
 Sergio Muñoz Escribano (1989-), gimnasta español.